Carré kan som auktorsförkortning betyda:

 Claude Carré
 Daniele Carré
 D. Carré

Robotskapade auktorsförkortningar